Pixels peut faire référence à :
 Pixels, composantes d'image numérique ;
 Pixels, court métrage français sorti en  ;
 Pixels, film américain sorti en 2015, basé sur le court métrage précédent ;
 Festival Pixels, un festival de musiques électroniques et d'animations visuelles ;